Клетинское сельское поселение — муниципальное образование в России:

Ивановская область
 Клетинское сельское поселение — входит в Палехский район

Рязанская область
 Клетинское сельское поселение — входит в Касимовский район